L’offensive Vienne est une opération militaire lancée par le troisième front ukrainien afin de capturer la ville de Vienne, en Autriche. L'offensive a duré du 2 au , lors de la Seconde Guerre mondiale. La ville de Vienne a été prise à revers puis assiégée.

Contexte historique 

Joseph Staline conclut un accord avec les Alliés occidentaux en  concernant l'influence politique relative de chaque partie après-guerre en Europe de l'Est et en Europe centrale. Il avait été ainsi conclu que la Tchécoslovaquie et la Hongrie seraient sous la botte soviétique. Ces accords ne déclaraient cependant rien sur l'Autriche, étant alors une partie intégrante annexée au Troisième Reich après l'Anschluss de 1938. Staline a donc décidé de reporter son offensive en direction de Berlin (l'Armée rouge était prête dès ) pour se garantir à la fois les flancs nécessaires pour cette offensive et le territoire autrichien, un atout précieux pour la suite des négociations d'après-guerre avec les Alliés occidentaux.

Après l'échec de l'opération Frühlingserwachen (signifiant littéralement « réveil du printemps »), qui visait à mener une contre-offensive contre les troupes soviétiques stationnées en Hongrie en , la  du général Josef Dietrich bat alors en retraite sur le territoire autrichien. Les Allemands ont alors tenté de préparer des positions défensives dans l'espoir de conserver la ville entre leurs mains. Ces positions ont été préparées en partie avec le travail forcé de Juifs raflés à Budapest : partis cinquante mille, abattus lors d'une marche de la mort, les survivants érigent des fortifications destinées à soutenir un siège.

Déroulement de l'offensive 

Le , l'Armée rouge, divisée en quatre-vingt-cinq divisions et trois brigades (formant un total de ), lance l'offensive sur la ville alors déclarée « ville ouverte ». La défense de la capitale autrichienne est assurée par le général Rudolf von Bünau avec des unités du 2e SS-Panzerkorps sous les ordres du général Wilhelm Bittrich.

Vienne est le théâtre d'intenses combats urbains et voit la participation active de la résistance autrichienne dans des actes de sabotages contre les défenses et la logistique allemandes.

Le , les garnisons allemandes, à court de munitions et dépassées numériquement, se rendent à l'Armée rouge.

Conséquences 

L'ensemble du territoire autrichien est libéré dans les jours suivants, Karl Renner proclame un gouvernement provisoire autrichien avec l'autorisation des Soviétiques et déclare alors la sécession de l'Autriche du Troisième Reich.

Après leurs victoires en Autriche, ces derniers peuvent dès lors se concentrer sur leur objectif final : la prise de Berlin et la chute du régime nazi, dont le point culminant est la capitulation du , qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
Opération Frühlingserwachen - front de l'Est
Bataille de Budapest - offensive Prague (-)
Bataille de Berlin - fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe
 Opérations militaires soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale

Bibliographie 
 John Laffin, Brassey's Dictionary of Battles, New York: Barnes and Noble, 1995. .
 Hans Dollinger et Hans Adolf Jacobsen, The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, New York: Crown, 1968.
 Saul Friedländer, Les Années d'extermination. L'Allemagne nazie et les Juifs. 1939-1945, Seuil, collection L'Univers Historique, Paris, 2008, .
 David Glantz, The Soviet‐German War 1941–45 
 Peter Gosztony, Endkampf an der Donau 1944/45, Wien: Molden Taschenbuch Verlag, 1978. .
 Lonnie Johnson, Introducing Austria, Riverside: Ariadne Press, 1989. .
 Ustinov, Geschichte des Zweiten Welt Krieges, Volume 10, Berlin: Militärverlag der DDR, 1982.
 John Toland, The Last 100 Days, New York: Random House, 1965.

Bataille ou opération de la Seconde Guerre mondiale
Bataille de 1945
Histoire de Vienne (Autriche)
Histoire de l'Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale